Николай Алексеевич Соколов:
 Соколов, Николай Алексеевич (1856—1907) — русский геолог.
 Соколов, Николай Алексеевич (1880—1924) — следователь по делу об убийстве царской семьи.
 Соколов, Николай Алексеевич (1906—1981) — советский актёр, режиссёр, народный артист Украинской ССР.
 Соколов, Николай Алексеевич (род. 1926) — передовик советской цветной металлургии, Герой Социалистического Труда.